MTV Movie Awards 2016 — 25-я церемония вручения кинонаград канала MTV за 2015 год состоялась 10 апреля 2016 года на студии Warner Bros., в городе Бербанк (Калифорния, США). Номинанты в четырнадцати категориях были объявлены 8 марта 2016 года.

Ведущими церемонии выступили актёры Кевин Харт и Дуэйн «Скала» Джонсон.

Список лауреатов и номинантов 
Количество наград / :
 3/11: «Звёздные войны: Пробуждение силы»
 2/8: «Дэдпул»
 0/6: «Мстители: Эра Альтрона»
 2/4: «Идеальный голос 2»
 1/4: «Выживший» / «Безумный Макс: Дорога ярости»
 0/4: «Девушка без комплексов»
 1/3: «Мир юрского периода» / «Голос улиц» / 
 0/2: «Крид: Наследие Рокки» / «Защитник» / «Джой» / «Пятьдесят оттенков серого» / «Шпион» /  «Форсаж 7»
 1/1: «Эми» / «Головоломка»

Специальные награды 
 Признание поколения (MTV Generation Award) — Уилл Смит.
 Гений комедии (Comedic Genius Award) — Мелисса Маккарти.

Примечания

Ссылки 
 Список номинантов на официальном сайте
 Hollywoodreporter.com. MTV Movie Awards: The Complete Winners List
 MTV Movie Awards 2016 на сайте IMDb

2016 год в Калифорнии
Апрель 2016 года